Великобудищанский сельский совет () — входит в состав
Диканьского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Великие Будища.

История 
 1919 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Великие Будища 
 с. Кардашовка 
 с. Олефирщина 
 с. Писаревщина 
 с. Чернечий Яр

Примечания